Великобритания принимала участие в первых Зимних Олимпийских играх 1924 года в Шамони (Франция), и завоевала в общей сложности 4 медали. Сборную страны представляли 44 спортсмена, из которых 41 мужчина и 3 женщины.

Золото 
 Кёрлинг, мужчины — William Jackson, Thomas Murray, Robin Welsh и Laurence Jackson

Серебро 
 Бобслей, мужчины — Ralph Broome, Thomas Arnold, Alexander Richardson и Rodney Soher.

Бронза 
 Хоккей, мужчины — Уильям Андерсон, Лорне Кэрр-Хэррис, Колин Кэрратерс, Эрик Кэрратерс, Ги Кларксон, Росс Катберт, Джордж Холмс, Хэмилтон Джукс, Эдвард Питбладо, Блэйн Секстон.
 Фигурное катание, женщины — Этель Мукельт.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

1924
Страны на зимних Олимпийских играх 1924 года